Eerste divisie (mannenhandbal) 2017/18
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2017/18